Malcolm Duncan (1881-1942), attore teatrale statunitense
 Malcolm Duncan (1945), sassofonista britannico